Die International Convention of University Presses ist eine jährliche Veranstaltung der Frankfurter Buchmesse seit 2013, bei der sich über 100 Universitätsverlage weltweit in Frankfurt treffen und gemeinsame Fragestellungen besprechen.

Gründung 
Auf der Convention 2013 kamen Universitätsverlage aus 18 Ländern zusammen. Diskutiert wurde, wie man Wissen weltweit durch open access und Kooperation verbreiten kann, wie man Universitätsverlage internationalisieren kann, da die Wissenschaft bereits einen hohen Grad an Internationalisierung erreicht hat, z. B. durch Mehrsprachigkeit, wie man die Qualität der Publikationen z. B. durch peer review und andere Mittel verbessern kann. Auf dem Treffen wurde die Gründung eines internationalen Verbandes der Universitätsverlage und regionalen Universitätsverlags-Vereinigungen gefordert.

Entwicklung 
Die Convention 2014 mit etwa 70 Teilnehmern wurde unter Mitarbeit der Association of American University Presses (AAUP; inzwischen umbenannt in Association of University Presses) und dem Network of National University Presses (REUN), einem der beiden großen Argentinischen Vereinigungen, durchgeführt. Einer der besprochenen Themen war die Selbstwahrnehmung von Universitätsverlagen im Vergleich zu (kommerziellen) Wissenschaftsverlagen.

Zum Zeitpunkt der Convention 2014, also wenige Monate nach ihrer Gründung, hatte die Association of University Presses 140 Mitglieder von allen Kontinenten, darunter mehrere Vereinigungen von Universitätsverlagen, wiederum mit zahlreichen Mitgliedern, von denen einige an der Convention teilnahmen.

Ziele 
Die Convention setzt sich für Internationalisierung, Austausch, Qualitätssicherung (Peer-Review), Übersetzung und Digitalisierung (eBooks, open access, Einrichtung einer Informationsdatenbank für Programme zur Bezuschussung von Druckkosten oder Übersetzungen) der Universitätsverlage weltweit ein. Diese Themen werden auf den Conventions in Workshops behandelt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Interessenverband
Universitätsverlag